La Hermandad puede hacer referencia a:

 La Hermandad, película estadounidense de 2009 dirigida por  Michael y Peter Spierig.
 La hermandad, película argentina de 2019.
 La hermandad, una novela de John Grisham publicada en el año 2000.
 La hermandad, una serie web mexicana.